31st Century Fox es el decimoprimer episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 29 de agosto del 2012 y transmitida en FOX el 9 de junio de 2013. El episodio fue escrito por Edmund Fong y dirigida por Patric M. Verrone.

Sinopsis 
Después de una misión en la que los uniformes de la tripulación de Planet Express quedan despedazados por una polilla gigante, el profesor Farnsworth y Hermes están de acuerdo (después de tener sus propias ropas destrozadas) para comprar otros nuevos. Ellos pagan una visita a una tienda de ropa y, finalmente, comprar un conjunto de uniformes, aparentemente hecha a medida para ellos, completar con el logo de Planet Express. Por su parte, Bender compró una vestimenta clásica de la caza del zorro y poco después se une a un club de caza, arrastrando Fry y Leela con él. Leela hace fervientes protestas por la injusticia de tal actividad para el disgusto del Maestro de la caza y de los otros miembros del club de caza. Durante la búsqueda, se revela que el zorro es en realidad un robot, como los perros de caza y los caballos son, la comprensión de que Bender dejó en estado de shock y protesta por ser un crimen contra la robo naturaleza. Esto lleva Bender y Leela en el lanzamiento de un movimiento de protesta llamado I.C.A.R (Injusticia Contra los Animales Robots), que culminó en los intentos de abolir legalmente la injusticia contra los animales robóticos. Aunque I.C.A.R ha tenido éxito en la prohibición de la matanza de la carne animal robótica y la liberación de pollos robóticos de la puesta de huevos, ya que fueron diseñados para, no pudieron prohibir robot la caza del zorro mediante una orden judicial, por el presidente del tribunal de ser un miembro del club de caza. Negándose a abandonar, Bender luego intenta medios menos legales incluyendo el secuestro del próximo zorro-robot a ser objeto de caza y tomando su lugar en la jaula. El zorro-robot es llevado de vuelta a Planet Express y se convierte rápidamente en un éxito entre la tripulación, hasta que destroza todos sus nuevos uniformes, mata al amada pollo de Amy, araña la cara Fry, destruye el letrero de protesta de Leela y el zorro huye, lo que provocó que Fry y Leela la siguieran.

Mientras tanto, Bender descubrió a la mañana siguiente con la caza del zorro a punto de comenzar. Su plan fracasa terriblemente como el nuevo objetivo de caza para los cazadores. Él huye al bosque y se encuentra con el zorro-robot, que "ayuda" lo de la trampa de la pierna (por la masticación de su pie). Juntos, logran evadir varias trampas colocadas por los cazadores, y, finalmente, logran atrapar al Maestro de la caza solo con una trampa de cables de la pierna mutilada de Bender. Fry y Leela se ponen al día con ellos como Bender está preparada con un rifle dirigido al Maestro de caza. Sin embargo, Bender se niega a matarlo (sobre todo debido a Fry y Leela de presencia, como Bender intentos de matar sin testigos). El Maestro de la caza y luego aprovecha la oportunidad para recuperar el rifle y está a punto de disparar a Bender, pero el zorro-robot ataca y lo mata a él, revelando el Maestro mismo es un robot también. Esto lleva a Bender a afirmar que la violencia robot contra robot está bien. La escena final muestra el Maestro de la cabeza de la caza en el salón Planet Express, donde Fry, Leela, Bender y el zorro-robot están todos descansando en paz.

Episodios

Referencias culturales 
 El título de este episodio es una referencia a la 20th Century Fox que produce Futurama.
 La referencia de la trama y el diálogo del cuento "El juego más peligroso", de Richard Connell.
 La caza del zorro en Planet Express comparte similitudes con la escena de apertura de La Cosa.
 Los uniformes que intentaban ponerse la tripulación el incluyen los destiltrajes de Dune, la armadura de Stormtrooper mal ajustada de Star Wars en Zoidberg, la camisa roja de Star Trek en Fry, un Pan Am uniforme de la azafata de 2001: Odisea del espacio en Amy, el traje de Barbarella del personaje principal en Leela, y el traje de Zardoz en el Profesor Farnsworth.
 El subtítulo del título, "Este episodio le trae a todos ustedes por la letra extranjera" es una referencia a los "patrocinadores" de Plaza Sésamo el programa infantil.
 La autopista de peaje de Nueva Nueva Jersey tiene una señal de advertencia de tráfico que dice "Camino repleto de héroes rotos en una unidad de potencia de última oportunidad", una cita de la canción de Bruce Springsteen "Born to Run".
 Bender llama al comerciante Calamardo Manos de Tijera que hace referencia tanto a Calamardo Tentáculos y Edward Scissorhands.

Recepción 
The A.V Club dio este episodio, en conjunción con el episodio "Naturama," un B.

Este episodio tuvo 1.352.000 espectadores y un índice de 0,8 en el (18-49) de demostración.

Referencias

Enlaces externos 
 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2012